Гран-при США 1974 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 6 октября 1974 года на трассе Уоткинс-Глен.

На тестах перед гонкой Регаццони разбил свой автомобиль и сильно ушиб ногу, что вынудило команду «Феррари» срочно отправить самолётом в Америку новое шасси из Италии. Жозе Долен заменил Дерека Белла в «Сёртисе», Тим Шенкен выступил в команде «Лотус» на новой модели 76, в то время как основные гонщики команды Петерсон и Икс участвовали в гонке на старой модели 72. На тренировке перед квалификацией в тяжёлую аварию попал Жан-Пьер Бельтуаз, получивший перелом ноги, который впоследствии вынудил его завершить гоночную карьеру.

Квалификацию выиграл Карлос Ройтеман, а вторым неожиданно оказался Джеймс Хант на «Хескете». Ещё более неожиданным было третье место Марио Андретти, чья команда «Парнелли» проводила всего вторую гонку в истории. Претенденты на чемпионский титул Фиттипальди и Регаццони оказались лишь на восьмом и девятом местах. На старте Ройтеман сохранил лидерство, а Андретти сошёл на четвёртом круге из-за проблем с электрикой (позже американец был дисквалифицирован за постороннюю помощь на стартовом поле). На девятом круге Хельмут Койнигг вылетел с трассы, врезался в ограждение и погиб на месте. Когда эту новость узнали в боксах, «Сёртис» снял с гонки своего гонщика Жозе Долена. Рейтеманн одержал победу, лидируя от старта до финиша, Регаццони, вынужденный лишний раз заезжать в боксы для замены шин, занял лишь одиннадцатое место. Четвёртое место Эмерсона Фиттипальди принесло бразильцу титул чемпиона мира 1974 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1974
Гран-при США